Yabetz (Yabêç) est un personnage mineur de la Bible, mentionné en I Chroniques 4:9-10, ainsi que le nom d’un lieu-dit (I Chroniques 2:55).Yaavetz (hébreu : יעב"ץ) est une abréviation devenue patronymique (Yavetz, Yabetz ou Javitz), portée par :
 Jacob bar Isaac Halevi, un tossafiste
 Jacob Emden, l’une des plus grandes autorités rabbiniques du 
 Jacob ibn Tsour, l’un des plus grands hakhamim marocains du 
 Jacob Itzhaki, grand-rabbin du Daguestan et historien du  
 Zeev Yavetz, rabbin, écrivain, historien et éducateur sioniste religieux des , dont le nom a été donné au Kfar Yavetz
 Jacob K. Javits, politicien américain du 
 Zvi Yavetz, historien israélien, lauréat du Prix Israël en 1990